Breezy Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Breezy Hill (Connecticut)
 Breezy Hill (Kansas)
 Breezy Hill (Tennessee)
 Breezy Hill (Texas)
 Breezy Hill (Vermont)